Die Superettan 2000 war die erste Spielzeit der zweithöchsten schwedischen Fußballliga unter diesem Namen und die insgesamt 72. Spielzeit seit der offiziellen Einführung einer solchen im Jahr 1928. Sie löste die zuvor in zwei Staffeln ausgetragene Division 1 ab. Die Saison begann am 16. April und endete am 29. Oktober 2000.

Die ehemaligen Landesmeister Djurgårdens IF und Malmö FF schafften die sofortige Rückkehr in die Allsvenskan. Der Tabellendritte Mjällby AIF scheiterte in der Relegation zur ersten Liga an BK Häcken. Åtvidabergs FF, Ljungskile SK und Gunnilse IS mussten direkt in die Drittklassigkeit absteigen.

Abschlusstabelle 

|}

Relegation 
Der 3. der Superettan 2000 spielte gegen den 14. der Allsvenskan 2000 in einer Play-off-Runde mit Hin- und Rückspiel in der Relegation. Der Sieger qualifizierte sich für die Allsvenskan 2001.

|}

Weblinks 
 Offizielle Website der Superettan
 Superettan 2000 bei Superettan.se

2000
Fußballsaison 2000